Geografia: El Salze pedania de Beneixama (País Valencià)
 Botànica:
 Salze, qualsevol espècie pertanyent al gènere Salix
 Salze blanc (Salix alba) espècie pertanyent al gènere Salix.